R87 peut faire référence à :
 HMS Illustrious (R87), un porte-avions de la Royal Navy ;
 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres